Ognes (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Ognes (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Ognes (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia